Антенор (Antenor) може да се отнася за:

 Антенор, цар на Тракия, герой от Троянската война
 Антенор, скулптор в Атина от 6 век пр.н.е.
 Антенор от Прованс, patricius от Прованс (700-716)
 Обелерио Антенорео, венециански дож (804-809)
 (2207) Антенор, астероид
 Антенор, няколко военни кораба